Wiggins et la Ligne chocolat est un roman policier pour la jeunesse écrit par Béatrice Nicodème.

Personnages 
 Wiggins
 Sherlock Holmes
 Mère de Wiggins : fille de cuisine chez le comte Brazenduke
 Le comte et la comtesse Brazenduke : possèdent un hôtel particulier, de nombreux serviteurs. Ils ont deux enfants :
Charles Brazenduke : le fils aîné, il a disparu. Ses parents en parlent peu.
 Marjorie Brazenduke : la fille cadette, 19 ans, très jolie.

Résumé 
, la mère de Wiggins travaille depuis peu chez le comte et la comtesse Brazenduke. Dans leur hôtel particulier, les vols se multiplient jusqu'au jour où la bague de la comtesse disparaît. Les soupçons se portent sur les domestiques. Marjorie, la fille de la famille affirme avoir vu la mère de Wiggins dans les étages, elle risque sa place et vient demander de l'aide à son fils. Depuis quelque temps, Marjorie a un comportement étrange, de drôles de fréquentations...

Wiggins prend Marjorie en filature. Derrière une vitre, il assiste à une rencontre secrète. Marjorie donne à trois inconnus le produit d'un nouveau vol, ensemble, ils étudient un plan de Londres et se fixent un rendez-vous sur la ligne chocolat.

Très excité par sa découverte, Wiggings se rend à Baker Street et explique tout à son maître Sherlock Holmes. Ils se fixent eux aussi rendez-vous sur la ligne chocolat. Le jour dit, Wiggins et Sherlock Holmes déguisé en ecclésiastique, assistent à un échange de colis, les caisses contiennent de la dynamite. Pour Sherlock Holmes cela ne fait plus de doute, ils sont tombés sur un complot anarchiste dont le chef n'est autre que Charles Brazenduke. Il a convaincu sa sœur de l'aider, les vols lui ont permis d'acheter la dynamite et il prépare un attentat contre le maire de Londres.

Notes 

Œuvre de littérature d'enfance et de jeunesse
Roman français paru en 1995
Wiggins (série littéraire)
1995 en littérature policière